Grupp kan syfta på:

 Grupp (militärförband) – liten militär stridsenhet, bestående av 3-8 personer.
 Musikgrupp – en samling av musiker under ett gemensamt gruppnamn
 Grupp (matematik) –  en typ av algebraisk struktur
 Grupp (sociologi) – en samling av individer inom sociologi
 Grupp (sport) – en term som används främst inom olika serieformer i lagsport
 Arbetsgrupp – en gruppering människor
 Grupp (botanik) – en formell systematisk kategori för kulturväxter
 Funktionell grupp – en sammanhängande grupp av atomer som tillsammans utgör en (oftast mindre) del av en molekyl
 Periodiska systemets grupper – de vertikala kolumnerna i periodiska systeme
 Ögrupp – ett antal öar som ligger nära varandra